Бранка Пантелић (Смедеревска Паланка, 30. март 1918 — 22. април 2008) била је српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 
Глумица | 

Дугометражни филм | ТВ серија
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1940
!1950
!1960
!1970
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|4
|0
|2
|7
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|4
|0
|3
|8
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1949
| Прича о фабрици
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1950-te  ▲
|-
! 1950
| Језеро
| /
|-
! 1956
| Велики и мали
| Лела Стеванова жена
|-
! 1957
| Суботом увече
| /
|-
! 1959
| Пукотина раја
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1970-te  ▲
|-
! 1972
|-
! 1972
| Ђидо
| Марица
|-
!
| Пуковниковица
| Госпођа Киш
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1918.
Умрли 2008.
Паланчани (Смедеревска Паланка)
Српскe глумице
Југословенски глумци